Pichel ist der Familienname von:
 Alfred Pichel (1896–1977), deutscher Grafiker und Maler
 Irving Pichel (1891–1954), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur

Siehe auch:
 Bichel
 Pichl
 Pischel